Сан Фернандо може да се отнася до:
 Сан Фернандо (Испания) – град в автономна област Андалусия, Испания;
 Сан Фернандо (град, Калифорния) – град в окръг Лос Анджелис в щата Калифорния, САЩ;
 Сан Фернандо (Филипини) – град в провинция Пампанга, Филипини;
 Сан Фернандо (Аржентина) – град в провинция Буенос Айрес, Аржентина;
 Сан Фернандо (Тринидад и Тобаго) – град със статут на община в Тринидад и Тобаго
 Сан Фернандо (долина) – долина в Южна Калифорния, САЩ.